J0530-1825, de sa désignation complète J053053.20-182524.5, est une étoile carbonée très froide ainsi qu'une étoile variable de type Mira de la constellation du Lièvre. Elle a été découverte en 2014 par une équipe de scientifiques internationale à l'aide des données enregistrées par le Catalina Sky Survey. Basée sur sa parallaxe (0.0701 ± 0.0202 mas/a), telle que mesurée par le satellite Gaïa, l'étoile se situe à ~ (~) de la Terre.

Variable 
J0530-1825 est une étoile variable de type Mira périodique ainsi qu'une étoile variable à longue période, le fait qu'il s'agit d'une étoile variable de type Mira nous montre que J0530-1825 est une étoile géante ou une géante rouge. Elle est aussi une étoile très riche en carbone (type spectral C) ainsi qu'une géante rouge froide. Elle varie d'une amplitude de 0.02 sur sa magnitude apparente dans une période d'environ un an.

Articles connexes 

 Étoile carbonée
 Géante rouge
 Étoile variable de type Mira
 Étoile variable à longue période

Références

Liens externes 

 

Étoile chimiquement particulière
Étoile de type spectral C
Géante rouge
Étoile variable
Étoile variable de type Mira
Objet du catalogue IRAS